

Sigle 
 Regional Internet Registry  – ente locale per l'assegnazione di indirizzi IP delegato dall'Internet Assigned Numbers Authority
 Rock in Roma  – festival musicale che si tiene annualmente a Roma, presso l'Ippodromo delle Capannelle

Codici 
 RIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Fla-Bob di Riverside (Stati Uniti)
 rir – codice ISO 639-3 della lingua ribun